Gorlatch ist der Familienname von 
 Alexej Gorlatch (* 1988), ukrainischer Pianist
 Sergei Gorlatch (* 1957), ukrainischer Informatiker